Грачёв, Анатолий:
 Грачёв, Анатолий Александрович (1919—1996) — Герой Советского Союза.
 Грачёв, Анатолий Дмитриевич (1937—2005) — советский и российский актёр.